Алексе́й Бала́ндин:
 Баландин, Алексей Александрович (1898—1967) — советский химик, академик АН СССР.
 Баландин, Алексей Васильевич (1961—2009) — полковник ФСБ, Герой Российской Федерации.
 Баландин, Алексей Николаевич (1911—2009) — учёный-лингвист, исследователь хантыйского и мансийского языков, педагог.
 Баландин, Алексей Софронович (1823—1896) — русский купец, дважды городской голова Енисейска.